Margó György (1912–1988) jégkorongozó,  gyeplabdázó, atléta, rövidtávfutó, gátfutó, sportvezető
 Margó György (1947) autóversenyző